Santas ist:

 ein luwisch-hethitischer Gott, siehe Šanta (Gott)

Santas ist der Familienname folgender Personen:

 Apostolos Santas (1922–2011), griechischer Widerstandskämpfer 
 Gerasimos Xenophon Santas, US-amerikanischer Philosoph und Philosophiehistoriker